Келвин-парк, Кельвин-парк (; ):

 Келвин-парк — городской парк, расположенный в Хермосе, район Норт-Сайде города Чикаго, штат Иллинойс, США.
 Келвин-парк — парк в Дункрейге, северный пригород Перты, Западная Австралия.

Примечания